Der VW Gran Santana ist das Schrägheck-Modell des VW Santana und wurde von Shanghai Volkswagen entwickelt. Das Fahrzeug wurde auf der Auto Shanghai 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt und wurde nur für die Volksrepublik China gebaut. Baugleich mit dem Gran Santana ist der Škoda Rapid Spaceback.

Angetrieben wurde der Gran Santana zunächst wahlweise von einem 1,6-Liter-Ottomotor mit einer Leistung von  oder einem 1,4-Liter-Ottomotor mit Turbolader und einer Leistung von . Letzterer war ausschließlich mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. 2018 wurden beide Motoren von einem 1,5-Liter-Ottomotor mit  ersetzt.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website des VW Santana

Gran Santana
Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine